El término Trimbach puede referirse a:

Trimbach, comuna francesa del departamento del Bajo Rin.
Trimbach, comuna suiza del cantón de Soleura.